Khairalla(h) oder Chairallah ist der Familienname folgender Personen:

 Adnan Chairallah (1941–1989), irakischer General und Verteidigungsminister
 Mounir Khairallah (* 1953), Bischof von Batrun
 Mutaz Khairalla (* 1976), sudanesischer Fußballschiedsrichter
 Chairallah Talfah, irakischer Offizier